Мелиса́ Сёзе́н (, ) — турецкая актриса. Российским зрителям известна по роли Норы в сериале «Великолепный век».

Биография 
Мелиса родилась 5 июля 1985 года в Стамбуле. С детства проявляла интерес к искусству и снималась в различных рекламных роликах, играла в театре. Мелиса увлекается живописью и фотографией В кино она снимается с 1997 года. Мелиса стала известной после успешно сыгранной роли в сериалах «Если бы я стал облаком» и «Лезвие ножа». Мировую славу актрисе принесла роль хорватки Норы (Эфсун-хатун) в сериале «Великолепный век».

В 2014 году она сыграла одну из главных ролей в фильме «Зимняя спячка», который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 2015 году за эту роль получила премию «SIYAD Turkish Film Critics Association Award» в категории «Лучшая актриса».

Личная жизнь 
31 июля 2013 года Мелиса вышла замуж за актёра Алиджана Юджесоя; 19 февраля 2014 супруги развелись. С середины 2014 года Мелиса встречается с певцом Харуном Текин.

Фильмография

Примечания

Ссылки